Ženski košarkaški turniri na Mediteranskim igrama održavali su se od 1987. do 2009. godine. 

Od 2018. godine košarke nema na Mediteranskim igrama, jer ju je zamijenio basket 3 na 3.

Vječna ljestvica 
Stanje nakon Sredozemnih igara 2013. godine.

Izvori